Carate steht für:

 Casola di Napoli, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel, Region Kampanien
 Casola in Lunigiana, eine italienische Gemeinde in der Provinz Massa-Carrara in der Region Toskana
 Casola Valsenio,  eine Comune in der Provinz Ravenna in der italienischen Region Emilia-Romagna

Siehe auch:
 Casole
 Cassola